Cuvântul rain se poate referi la:
 Rain — oraș în Germania
 Rain (Lech) — comună din Germania
 Rain (Niederbayern) — comună din Germania
 Rain, comună în cantonul Lucerna, Elveția
 Jung Ji-hoon, un artist coreean, care folosește numele de scenă Rain.
 „Rain” — single-ul Madonnei de pe albumul Erotica